Мануэль де Амат-и-де Хуньент Планелья Аймерик-и-де Санта-Пау (, ; 21 марта 1707, Барселона — 14 февраля 1782, Барселона) — испанский военный и колониальный чиновник. Губернатор Чили с 1755 по 1761, вице-король Перу с 1761 по 1776.

Биография 
Мануэль де Амат-и-де Хуньент родился в 1707 году близ Барселоны в аристократической каталонской семье.

На службу в армию Мануэль поступил в раннем возрасте, в 1719 году принимал участие в сражении против французов при Арагоне. Впоследствии он присоединился к Мальтийскому ордену, уехал на остров и прожил там около 4 лет. Затем он воевал в Африке и получил под своё командование драгунский полк.

Отличился в сражении у Битонто в Войне за польское наследство 25 мая 1734 года, а также в осаде Гаэты.

Губернатор Чили 
В 1755 году Мануэль де Амат-и-де Хуньент был послан в Америку на пост . Основной его задачей на посту губернатора стало повышение обороноспособности страны: путешествуя по Чили, он отдавал распоряжения о создании укреплений, особенно в прибрежной зоне. Испанские власти справедливо опасались вторжения в свои колонии других европейских государств. Также укрепления возводились на границе с территориями народа мапуче, с которым колонисты часто конфликтовали, одной из задач нового губернатора были переговоры с этим народом. Также губернатор надеялся получить от этого народа гарантии безопасности коммуникаций между городами Консепсьон и Чилое, эти переговоры имели лишь частичный успех.

В Чили им были основаны города Талькамавида, Уальки и Насимьенто.

В Сантьяго он провёл важные административные реформы, а также старался улучшить инфраструктуру города, при нём началось строительство моста через реку Мапочо, а также рынка на площади Армас.

В 1757 году им была проведена реформа королевского университета. 12 октября 1758 года Мануэль де Амат-и-Хуньент основал первую полицию в Чили под названием «Драгуны Королевы» , в 1812 году полиция была переименована в «Драгуны Чили».

После того как он покинул свой пост, он был подвергнут судебному расследованию (обычная процедура в то время в отношении колониальных чиновников, оставивших должность, так называемая «juicio de residencia»). Вердикт был в пользу Мануэля де Амата-и-Хуньента.

Вице-король Перу 
12 октября 1761 года Мануэль де Амат-и-де Хуньент был назначен на пост вице-короля Перу.

В его правление, в 1774 году, была достроена Крепость короля Филиппа в Кальяо.

В сентябре 1767 года, в соответствии с королевским указом о высылке иезуитов из колоний, он закрыл все миссии иезуитов в Перу.

При нём был основан королевский колледж Сан-Карлос. При нём в Перу была также построена первая в Перу арена для боя быков, первая коррида состоялась 22 февраля 1762 года.

После открытий новых территорий, совершённых капитаном Куком в Тихом океане, испанцы опасались создания сильного форпоста Британии возле своих колоний. Дон Мануэль справедливо полагал, что британцы могут напасть на Перу и организовал экспедицию под командованием Доминго де Бонечеа. Экспедиция прибыла к острову Таити уже после того, как там побывал Кук, но они исследовали другие острова, не открытые Куком. В последующих экспедициях, организованных вице-королём, де Боначеа открыл большинство островов современной Французской Полинезии.

Он также организовал контролирующие коммерцию органы и первую таможню в порту Кальяо.

Пост вице-короля Перу покинул 17 июля 1776 года и вернулся в Барселону 22 октября 1777.

Мануэль де Амат-и-де Хуньент был женат на Марии Франсиске де Февальер, детей у них не было.

Скончался в Барселоне в 14 февраля 1782 года в возрасте 74 лет.

Примечания

Ссылки 

 Биография в каталонской энциклопедии 
 Детали биографии
 Крепость короля Филиппа 

Вице-короли Перу
Губернаторы Чили
Политики Чили
Политики Перу
Политики Испании
Военачальники Перу
Военачальники Испании